Манебах може бити:

 Манебах (Сарбург), општина у округу Трир-Сарбург, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Манебах (Ајфел), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.